Михаил Фёдорович Околович (, , Витебская губерния — 26 марта или 20 мая 1938, ) — протоиерей Русской православной церкви, член Поместного собора 1917 года, священномученик.

Биография 
Родился в семье священника.
Окончил Полоцкое духовное училище (1904), Витебскую духовную семинарию (1910) и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1914).

Обвенчан с Марией Максимовной Мастрюкович. Их дети: Анна и сын, скончавшийся в октябре 1917 года.

Иерей, настоятель храма, законоучитель и инспектор классов в Иркутском епархиальном женском училище (1914).

Награждён набедренником, член Иркутских епархиального училищного совета (1915) и Союза православных христиан (1917). 

В 1917 году член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как клирик от Иркутской епархии, участвовал в 1-й сессии, член VI, XIII, XIV, XV Отделов.

В 1918 году избран прихожанами настоятелем Крестовоздвиженского храма в Иркутске, член Иркутского епархиального совета, участник Сибирского соборного церковного совещания.

В 1921 году на три месяца заключён в тюрьму по обвинению в хранении оружия, не признал себя виновным, освобождён по амнистии.

Временно управляющий Иркутской епархией, член Временного епархиального совета при епископе Нижнетагильском, боролся с обновленчеством и помогал репрессированному духовенству, отверг предложение ОГПУ стать осведомителем.

С 1924 года протоиерей.

В 1925 году как «угрожающий основам советского правопорядка» приговорён к трём годам концлагеря. Срок отбывал в Вишерском отделении Соловецкого лагеря особого назначения, работал табельщиком и счетоводом.

С 1928 года жил в городе Минусинске.

В 1933 году как «член к/р повстанческой церковно-монархической организации» приговорён к десяти годам ИТЛ. Срок отбывал в 4-м отделении Дальневосточного ИТЛ, лагпункт Балынь, заведовал аптекой, работал счетоводом на заводе.

В 1938 году за «участие в к/р группе, готовившей побег за границу, и антисоветскую повстанческую, пораженческую агитацию в лагере» (как и раньше, виновным себя не признал) расстрелян.

В 2003 году прославлен Русской православной церковью в лике святых как священномученик. Память совершается 26 марта по новому стилю.

Источники 
 Иркутские епархиальные ведомости. 1914. № 22. С. 241; 1916. № 1. С. 5; 1917. № 9/10. С. 329; № 11. Приб. С. 1; № 12. С. 341; 1918. № 2. С. 10, 12.
 Адрес-календарь Иркутской губернии. 1916. — С. 68, 72, 103.
 Жития новомучеников и исповедников российских XX века / Сост.: игум. Дамаскин (Орловский). — Март. — С. 167—180.
 Журавлёв В. Сибирский Церковный Собор 1918 года // Живоносный источник. 2010—2011. — № 3-4.
 Иркутская епархия в XVIII — начале XX века. — Иркутск, 2013. — С. 114, 118.

Священномученики
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Протоиереи Русской православной церкви
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Выпускники Полоцкого духовного училища
Выпускники Витебской духовной семинарии